Курс може значити:

 У навігації:
 Курс судна — напрямок щодо направлення на північ.

 У педагогіці:
 Курс — який-небудь з етапів (зазвичай річних) навчання.
 Курс — група з усіх студентів одного річного етапу навчання.
 Курс — серія навчальних занять з одного предмета.
 Курс — серія книг, складова підручників з одного предмета.

 У фінансах:
 Валютний курс — ціна грошової одиниці, виміряна в грошових одиницях іншої країни.
 Офіційний курс гривні

 У мистецтві:
 Курс анатомії — фільм.

 Інші значення:
 Курс — горизонтальний шар кладки цегли або блоків.
 Курс — обізнаність, інформованість про останні факти.
 Курс — політичне спрямування, генеральна лінія.